Mobbing ist:
 Mobbing, wiederholtes und regelmäßiges Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen
 Mobbing (Arbeitsrecht)
 Mobbing in der Schule
 Cyber-Mobbing, Verleumdung, Belästigung, Bedrängung und Nötigung anderer Menschen oder Unternehmen mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel
 Mobbing (2012), deutscher Fernsehfilm von Nicole Weegmann (2012)
 Mobbing, deutsch Hassen, ornithologischer Fachbegriff

Siehe auch:
 Internet-Mobbing, US-amerikanischer Fernsehfilm von Charles Binamé (2011)
 Mobbing Girls, Comedy-Serie der ARD (1998)